

Села:
 Івки — Київська область, Обухівський район
 Івки — Хмельницька область, Старосинявський район

Івки () — село, Мінська область, Молодечненський район